Список млекопитающих — символов штатов США включает в себя млекопитающих, признанных официальными символами того или иного штата США. В некоторых штатах существует несколько таких символов — обычное млекопитающее, морское млекопитающее и домашнее животное. В некоторых штатах символа-млекопитающего не существует. Наиболее часто выбираемым символом-млекопитающим является белохвостый олень (11 штатов).

Примечания 

 
США